Allüre steht für:
 Allüren, auffallendes Auftreten
 Gangart eines Tieres, speziell Pferdegangart

Siehe auch:
 Allure